

События 

 Весной войска Батыя взяли Переяславль и Чернигов (Оборона Чернигова).
 Монгольское нашествие: сожжены города Городец, Гороховец, Вязьма, Борисполь (Летч).
 20 марта — Римский Папа Григорий IX отлучил императора Фридриха II от церкви.
 3 июня — Полное солнечное затмение в Европе.
 13 сентября — крестовый поход: французские бароны во время неосторожной вылазки, задумав напасть на авангард египетских войск под Газой, были захвачены врасплох и наголову разбиты.
 Осень — монголы вторгаются в южнорусские земли. Захват Крыма. На север послан вспомогательный отряд, который занял Муром и подчинил мордовскую землю.
 После того как Михаил Всеволодович поехал в Польшу искать поддержки против монголов, киевский престол занял смоленский князь Ростислав Мстиславич.
 Смоленский поход Ярослава Всеволодовича против литовцев, захвативших Смоленск. Победа Ярослава.
 Литовский поход Михаила Всеволодовича.
 Можайск стал центром самостоятельного княжества (до 1303).
 Александром Невским основан город Порхов.
 Основан город Вязьма.
 Ярослав Всеволодович восстановил город Кострома.
 Столица Тироля — Инсбрук — получил статус города.
 Фридрих II продолжает наступление на города Ломбардской лиги.
 Немецкие рыцари сооружают замок Бальга — самый древний замок на территории нынешней Калининградской области.
 На востоке Малой Азии вспыхивает большое народное восстание под руководством шиита Баба Исхака. Восставшие разбили войско конийского султана и вступили в Амасью. Лишь с большим трудом султану Кей-Хосрову II удаётся подавить восстание. Жестокая расправа над восставшими.
 1239—1291 — Граф Габсбург Рудольф I (1218—1291).
 Грузино-монгольский договор 1239 года заключён царицей Грузинского царства Русудан и представителями Монгольская империи.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1239 году
 3/4 января — Жан II Бретонский, герцог Бретани.
 17 июня — Эдуард I Длинноногий, король Англии.
 Педро III Арагонский, король Арагона.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1239 году
 3 марта — Владимир III Рюрикович, князь переяславльский, смоленский великий князь Киевский.
 5 марта — Герман фон Балк, ландмейстер Тевтонского ордена в Германии, Пруссии и Ливонии.
 20 марта — Герман фон Зальца, великий магистр Тевтонского ордена.
 Го-Тоба, император Японии (1183—1198), поэт.

См. также